Eckert steht für:

 Eckert (Familienname), ein Familienname; bekannte Namensträger siehe dort
 Eckert (Colorado), eine Kleinstadt in Colorado, USA
 Eckert (Texas), eine Geisterstadt in Texas, USA
 Eckert (Mondkrater), ein nach Wallace John Eckert benannter Mondkrater
 (1750) Eckert, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Unternehmensgruppe Dr. Eckert, ein in Stuttgart ansässiges Einzelhandelsunternehmen
 Leibniz-Institut für Bildungsmedien  Georg-Eckert-Institut (GEI) in Braunschweig

Siehe auch:
 Eckhardt
 Eckhart
 Ekert
 Ekkehard